Кундах — село в Лакском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Хурхинский“».

География 
Село расположено на правом берегу реки Казикумухское Койсу, в 8 км к юго-востоку от районного центра — села Кумух.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лакского района